Lombardiet runt 2022 var den 116:e upplagan av det italienska cykelloppet Lombardiet runt. Tävlingen avgjordes den 8 oktober 2022 med start i Bergamo och målgång i Como. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av slovenska Tadej Pogačar från cykelstallet UAE Team Emirates, vilket var hans andra raka seger i tävlingen.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Lombardiet runt 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Italien